Leichert ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Leichert (1914–1991), deutscher Bankier, Direktor der Deutschen Bank in Stuttgart 
 Theodor Leichert (1856–1924), deutscher Theaterschauspieler